Ropstad ist der Familienname folgender Personen:

Jens Ropstad (1914–1982), norwegischer Offizier 
Kjell Ingolf Ropstad (* 1986), norwegischer Politiker